Голови́нское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Шарьинском районе Костромской области.

Административный центр — село Головино.

История 
Головинское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

22 октября 2009 года в соответствии с Законом Костромской области № 525-4-ЗКО в состав Головинского сельского поселения включено упразднённое Матвеевское сельское поселение.

20 июня 2018 года присоединено к Шангскому сельскому поселению.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайта Шарьинского района 
 Поселение на портале государственных органов Костромской области

Упразднённые муниципальные образования Шарьинского района
Упразднённые сельские поселения Костромской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году